LInstitut de médecine et d'astrologie tibétaine ou Mentsikhang (), ou selon une transcription anglaise à déterminer, Men-Tsee-Khang, correspond à deux établissement distincts :
 Mentsikhang (Lhassa), celui de Lhassa, en région autonome du Tibet, en Chine
 Men-Tsee-Khang (Dharamsala), à Dharamsala, État de l'Himachal Pradesh en Inde.